Svörtutindar kan syfta på följande platser:

Island 

 Svörtutindar (bergstopp i Island, lat 64,82, long -21,95), Västlandet, 
 Svörtutindar (bergstopp i Island, lat 64,83, long -23,85), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar